40-я параллель южной широты — воображаемая линия, проходящая по поверхности южного полушария Земли. Расстояние до экватора — 4426 км, до Южного полюса — 5571 км. На этой параллели в день зимнего солнцестояния солнце поднимается над горизонтом максимум на 26,17°, в день летнего — на 73,83°.

Проходит через 
Начиная от Гринвичского меридиана на восток 40-я параллель южной широты проходит через Атлантический океан, Индийский океан, Австралию, Новую Зеландию, Тихий океан, Чили и Аргентину:

См. также 
 39-я параллель южной широты
 41-я параллель южной широты
 Ревущие сороковые

Примечания 

Широта